

Persone
Edoardo Soderini (1853-1934) – politico italiano
Francesco Soderini (1453-1524) – cardinale e vescovo cattolico italiano
Giovanna Soderini – religiosa italiana
Giovan Vettorio Soderini (1526-1596) – agronomo italiano
Mauro Soderini (1704-1746) – pittore italiano
Pier Soderini (1452-1522) – politico italiano
Stefano Soderini (1961 – ) – ex terrorista italiano

Altro 
 Soderini – famiglia nobile italiana
Lungarno Soderini – lungarno di Firenze
Palazzo Medici-Soderini – palazzo di Firenze